Катмыш — название населённых пунктов:

Россия 
 Катмыш — село в Мамадышском районе Татарстана.
 Катмыш — деревня в Муслюмовском районе Татарстана.